Чемпионат Европы по фигурному катанию 1905 года проходил в Бонне (Германия) 22 января. Соревновались только мужчины по программе обязательных упражнений.

Победу одержал представитель Австрии Макс Бохач.

Участники 
В чемпионате приняло участие 6 спортсменов из 3-х стран:

Результаты

Судьи Чемпионата Европы по фигурному катанию 1905 года

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы
 Результаты чемпионатов Европы 1900—1914 годов

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Бонне
Европа
1905 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы в Германии
Январь 1905 года
Спорт в Германии в 1905 году
Чемпионаты Европы в 1905 году
События 22 января